Abricot peut désigner :
 abricot, le fruit de l'abricotier ;
 abricot, une couleur ;
 abricot, un des très nombreux mots argotiques désignant la vulve

 Abricots, une commune haïtienne.